Martin Oehry ist der Name folgender Personen:

* Martin Oehry (Politiker), liechtensteinischer Politiker 
 Martin Oehry (Fussballspieler) (* 1964), liechtensteinischer Fußballspieler